Eleutero-Lacònia o Eleuthero-Lacònia (en llatí Eleuthero-Laconia en grec antic Ἐλευθερολάκωνια), que vol dir Lacònia lliure, era un districte del Peloponès creat pels romans amb les ciutats de Lacònia aliades.

El darrer tirà d'Esparta, Nabis, es va veure obligat per T. Quinctius Flamininus a entregar Gítion i altres ciutats de la costa que havien ajudat als romans i que van ser separades de Lacònia i posades sota protecció de la Lliga Aquea l'any 195 aC. Pocs anys després, els romans van conquerir Grècia, i Esparta va ser incorporada a la sobirania romana com la resta d'estats grecs. No es coneix si les ciutats aliades de Roma a la costa oriental de Lacònia es van retornar a l'administració d'Esparta, però el més probables és que formessin una entitat separada: Eleutero-Laconia que va formar una confederació de ciutats eleutero-lacònies. Els eleutero-laconis, és a dir els laconis o lacedemonis lliures governaven individualment les ciutats com aliats de Roma, i les ciutats estaven confederats entre elles pels afers comuns.

Pausànias diu que les ciutats confederades eren inicialment 24 i que al seu temps només eren 18. Dona els noms: Gythium, Teutrone, Las, Pirricus, Caenèpolis, Etilos, Leuctra, Tàlamas, Alagònia, Gerènia, Asopos, Acrea, Bioai, Zarax, Epidaure Limera, Pràsies, Gerontres i Marios.

Els districtes al nord del riu Pephnos formaven part del territori. La ciutat més al nord era Gerènia.

Notes

Referències 

Geografia de l'antiga Grècia
Territoris del món romà
Història del Peloponès